Division  – album dei 10 Years del 2008
 Division  – album dei the GazettE del 2012